Маргарита Ширгу (также ошибочно Ксиргу; , ; ) — испанская и аргентинская актриса, театральный режиссёр, педагог.

Биография 
Маргарита Ширгу родилась 17 июля 1888 года в Молинс-де-Рей. В 1896 году семья переехала в Барселону. В юности, в Барселоне, играла в любительских спектаклях, в пьесах местных авторов, которые писали на каталонском языке. Уже в 1906 году она обрела известность сыграв роль Бланки в спектакле «Море и небо» А. Гимера на сцене профессионального театра . В 1907 году умирает отец Маргариты, и она становится кормильцем семьи: матери и младшего брата.

С 1908 по 1914 год выступала в  (Барселона). С 1914 года выступала в Мадриде, с успехом исполняя роли в пьесах современных драматургов, играла бытовые и трагедийные роли. Прославилась исполнением ролей в пьесах Гарсиа Лорки. Трагедийный талант в полной мере раскрылся в спектакле «Медея».

С 1933 года выступала на Кубе и в Мексике. В 1939 году к власти пришёл Франко, и Маргарита Ширгу отказалась от возвращения на родину. Актриса перебралась в Аргентину, где началась её деятельность в качестве режиссёра театра. Она ставила классическую и современную драматургию. Маргарита Ширгу руководила  в Монтевидео (Уругвай).

Творчество

Роли в театре 
 «Море и небо» А. Гимера — Бланка
 «Зло, которое нам причиняют» Бенавенте — Валентина
 «Марианела» по одноимённой повести Переса Гальдоса — Марианела
  — «» Гарсиа Лорки — Марьяна Пинеда (, Барселона)
  — «» Гарсиа Лорки — Башмачница (, Мадрид)
  — «Медея» Сенеки — Медея (в римском театре в Мериде)
  — «» Гарсиа Лорки — Йерма (театр Эспаньоль)
  — «Донья Росита, девица, или Язык цветов» Гарсиа Лорки — Донья Росита (, Барселона)

Постановки в театре 
  — «» Касоны (театр «Авенида»), Буэнос-Айрес)
  — «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа Лорки (театр «Авенида»)

Примечания

Ссылки 

Театральные педагоги Аргентины
Иммигрировавшие в Аргентину из Испании